Лишня — топоним:

Украина 
 Лишня — село,  Демидовский район,  Ровненская область
 Лишня — село,  Макаровский район,  Киевская область
 Лишня — село,  Кременецкий район,  Тернопольская область

См. также 
 Лешня — село,  Дрогобычский район,  Львовская область